Obstipipilus är ett släkte av svampar. Obstipipilus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Obstipipilus